El término Cabarrús puede referirse a: 
 Francisco Cabarrús, conde español ministro de finanzas de Carlos III.
 Teresa Cabarrús, nuestra señora de Thermidor, influyente en los sucesos en la Revolución Francesa.
 Canal de Cabarrús, antigua vía de agua situada en el noreste de la Comunidad de Madrid (España).